Neandertalermuseum steht für
Neanderthal Museum bei Düsseldorf, Deutschland
Neandertalermuseum in Krapina bei Zagreb, Kroatien